Мусатов, Иван Дмитриевич (1902—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 Мусатов, Иван Михайлович (род. 1976) — депутат Государственной думы России.